Numele Heinrich Brandes se poate referi la mai multe personalități germane:
 Heinrich Wilhelm Brandes (1777 - 1834), fizician și astronom
 Heinrich Brandes (1803–1868), pictor
 Heinrich Bernhard Christian Brandes (1819–1884), istoric
 Heinrich Karl Brandes (1798–1874), filolog.